

Cucina 
 Pastina – tipo di pasta di piccolissime dimensioni

Geografia 
 Pastina – frazione di Bagnone, in provincia di Massa e Carrara.
 Pastina – frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.
 Pastina – frazione di Santa Luce, in provincia di Pisa.
 Pastina – frazione di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza.
 Pastina – frazione di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno.

Persone 
 Giorgio Pastina – regista e sceneggiatore italiano

Altri progetti